Led Zeppelin III е третият студиен албум на британската рок група „Лед Зепелин“. Песните от албума са записани в периода януари – август 1970 в Лондон и Мемфис. Албумът е издаден на 5 октомври 1970 г. от „Атлантик Рекърдс“ и влиза в класациите на авторитетното музикално списание „Билборд“ под №1, а до 1999 г. е обявен за платинен шест пъти.

Песните в албума продължават възприетата от групата музикална линия от първите два албума, като в музикално отношение аранжиментите са по разнообразни, включват се фолклорни мотиви, а „Since I've Been Loving You“ е блус шедьовър на групата, който става централна част от концертните им изпълнения. Обложката на виниловата плоча я прави уникална с допълнително монтираният хартиен диск вътре в самата нея, който позволява чрез въртене да се сменят няколко картинки на лицевата страна.

Песни

Състав 
 Джими Пейдж – електрическа китара, акустична китара, хавайска китара, задни вокали
 Робърт Плант – вокали, хармоника
 Джон Пол Джоунс – бас китара, орган, кийборд, задни вокали
 Джон Бонъм – барабани, тимпан, задни вокали

Персонал 
 Джими Пейдж – продуцент
 Андрю Джонс – тон режисьор в Olympic Sound, Лондон
 Тери Меннинг – тон режисьор в Arbent Studios, Менфис
 Питър Грант – административен продуцент
 Бари Даймънт – дигитален ремастеринг

Вижте също 
 Лед Зепелин
 Led Zeppelin
 Led Zeppelin II
 Led Zeppelin IV

Външни препратки 
 Текстове на песните им
 All Music Guide

Албуми на Лед Зепелин
Музикални албуми от 1970 година